

Vízfolyás 
 Nádas-patak Magyarországon, a Dunántúlon
 Nádas-patak (románul Râul Nadăș) Romániában, Erdélyben, Kolozs megyében
 Nádas-patak (románul Râul Nadăș) Romániában, Erdélyben, Arad megyében
 Nádas-patak (románul Râul Nadăș) Romániában, Erdélyben, Kovászna megyében

Hasonló nevű 
 Nádaspatak (ukránul Тростяниця [Trosztyanicja]) falu Kárpátalján, Ukrajnában, a Munkácsi járásban